Anthonij Aardewijn (1698-1771) – pittore olandese
 Pepijn Aardewijn (1970) – canottiere olandese